О́редеж — многозначный топоним Ленинградской области:
 Оредеж — река.
 Оредеж — посёлок.
 Оредеж — железнодорожная станция.